Santibáñez puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España

Castilla y León 

 Santibáñez de Esgueva, localidad y municipio.
 Santibáñez del Val, localidad y municipio.
 Valle de Santibáñez, municipio.
 Miñón de Santibáñez, localidad del municipio de Valle de Santibáñez.
 Santibáñez-Zarzaguda, localidad del municipio de Valle de Santibáñez.

 Santibáñez del Toral, localidad del municipio de Bembibre.
 Santibáñez de Rueda, localidad del municipio de Cistierna.
 Campo y Santibáñez, localidad del municipio de Cuadros.
 Santibáñez de la Lomba, localidad del municipio de Riello.
 Santibáñez de Arienza, localidad del municipio de Riello.
 Santibáñez de la Isla, localidad del municipio de Santa María de la Isla.
 Santibáñez de Ordás, localidad del municipio de Santa María de Ordás.
 Santibáñez de Montes, localidad del municipio de Torre del Bierzo.
 Santibáñez de Porma, localidad del municipio de Valdefresno.
 Santibáñez de Valdeiglesias, localidad del municipio de Villares de Órbigo.

 Santibáñez de Resoba, localidad del municipio de Cervera de Pisuerga.
 Santibáñez de Ecla, localidad y municipio.
 Santibáñez de la Peña, localidad y municipio.

 Santibáñez del Río, localidad del municipio de Doñinos de Salamanca.
 Santibáñez del Cañedo, localidad del municipio de Forfoleda.
 Santibáñez (Salamanca), localidad del municipio de San Pedro del Valle.
 Santibáñez de Béjar, localidad y municipio.
 Santibáñez de la Sierra, localidad y municipio.

 Santibáñez de Ayllón, localidad del municipio de Ayllón.

 Santibáñez de Valcorba, localidad y municipio.

 Santibáñez de Tera, localidad y municipio.
 Santibáñez de Vidriales, localidad y municipio.

Extremadura 

 Santibáñez el Alto, localidad y municipio.
 Santibáñez el Bajo, localidad y municipio.

Asturias 

 Santibáñez de Murias, parroquia del concejo de Aller.
 Santibáñez de la Fuente, parroquia del concejo de Aller.

Cantabria 
 Santibáñez (Cabezón de la Sal), localidad del municipio de Cabezón de la Sal.
 Santibáñez (Villacarriedo), localidad del municipio de Villacarriedo.

Véase también

Santibanes